Kitasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kitasaaret (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Kitasaaret (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar